Коноваленко Тетяна Ігорівна (нар. 1984) — українська поетеса, член Національної спілки письменників України.
 Коноваленко Олександр Олександрович (нар. 1951) — український вчений в галузі астрофізики і радіоастрономії, академік НАН України.
 Коноваленко Віктор Сергійович (1938–1996) — радянський хокеїст, воротар.
 Коноваленко Василь Васильович (1929—1989) — український і російський скульптор, ювелір.

Див. також 
 Коновал (значення)
 18121 Коноваленко — астероїд головного поясу, відкритий 4 липня 2000 року.